Лас Моктезумас има више значења:

 Лас Моктезумас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Моктезумас (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику